Een Latijnse benaming voor de zeven heuvels van Rome en de nederzettingen op deze heuvels nadat deze werden verenigd
 Septimontium (festival), een Romeins festival, het "feest van de zeven heuvels"